Tectipleura  è una subterclasse di molluschi gasteropodi dell'infraclasse Euthyneura.

Tassonomia 
Questo raggruppamento, istituito nel 2011 sulla base dei risultati di analisi di filogenesi molecolare, è uno dei tre principali raggruppamenti in cui viene attualmente suddivisa l'infraclasse Euthyneura. Comprende taxon in precedenza inclusi in Opistobranchia e Pulmonata, ora ritenuti obsoleti, nonché le superfamiglie Glacidorboidea, Pyramidelloidea, in precedenza incluse tra gli Heterobranchia inferiori.

I rapporti filogenetici all'interno della subterclasse sono schematizzati nel seguente cladogramma:

Il World Register of Marine Species (2020) assegna alla subterclasse Tectipleura i seguenti superordini, ordini e superfamiglie:

 Ordine Aplysiida
 Superfamiglia Akeroidea 
 Superfamiglia Aplysioidea 
 Ordine Cephalaspidea
 Superfamiglia Bulloidea 
 Superfamiglia Cylichnoidea 
 Superfamiglia Haminoeoidea 
 Superfamiglia Newnesioidea 
 Superfamiglia Philinoidea 
 Ordine Pteropoda
 Sottordine Euthecosomata
 Superfamiglia Cavolinioidea (1815)
 Superfamiglia Limacinoidea 
 Sottordine Gymnosomata
 Superfamiglia Clionoidea 
 Superfamiglia Hydromyloidea 
 Sottordine Pseudothecosomata
 Superfamiglia Cymbulioidea 
 Ordine Runcinida
 Superfamiglia Runcinoidea 
 Ordine Umbraculida
 Superfamiglia Umbraculoidea 
 Superordine Acochlidiimorpha
 Superfamiglia Acochlidioidea 
 Superfamiglia Parhedyloidea 
 Superordine Eupulmonata
 Ordine Ellobiida
 Superfamiglia Ellobioidea 
 Ordine Stylommatophora
 Sottordine Achatinina
 Superfamiglia Achatinoidea 
 Superfamiglia Streptaxoidea 
 Sottordine Helicina
 Infraordine Arionoidei
 Superfamiglia Arionoidea 
 Infraordine Clausilioidei
 Superfamiglia Clausilioidea 
 Infraordine Helicoidei
 Superfamiglia Helicoidea 
 Superfamiglia Sagdoidea 
Infraordine Limacoidei
 Superfamiglia Gastrodontoidea 
 Superfamiglia Helicarionoidea 
 Superfamiglia Limacoidea 
 Superfamiglia Parmacelloidea 
 Superfamiglia Trochomorphoidea 
 Superfamiglia Zonitoidea 
Infraordine Oleacinoidei
 Superfamiglia Haplotrematoidea 
 Superfamiglia Oleacinoidea 
Infraordine Orthalicoidei
 Superfamiglia Orthalicoidea 
Infraordine Pupilloidei
 Superfamiglia Pupilloidea 
Infraordine Rhytidoidei
 Superfamiglia Rhytidoidea 
Infraordine Succineoidei
 Superfamiglia Athoracophoroidea  (1860)
 Superfamiglia Succineoidea 
Infraordine Helicina incertae sedis
 Superfamiglia Coelociontoidea 
 Superfamiglia Papillodermatoidea 
 Superfamiglia Plectopyloidea 
 Superfamiglia Punctoidea 
 Superfamiglia Testacelloidea 
 Superfamiglia Urocoptoidea 
 Sottordine Scolodontina
 Superfamiglia Scolodontoidea 
 Ordine Systellommatophora
 Superfamiglia Onchidioidea 
 Superfamiglia Veronicelloidea 
 Superordine Hygrophila
 Superfamiglia Chilinoidea 
 Superfamiglia Lymnaeoidea 
 Superordine Pylopulmonata
 Superfamiglia Amphiboloidea 
 Superfamiglia Glacidorboidea 
 Superfamiglia Pyramidelloidea 
 Superordine Sacoglossa
 Superfamiglia Oxynooidea 
 Superfamiglia Plakobranchoidea 
 Superfamiglia Platyhedyloidea 
 Superordine Siphonarimorpha
 Ordine Siphonariida
 Superfamiglia Siphonarioidea

Note

Altri progetti